Andrés Jiménez puede hacer referencia a:

Andrés Jiménez (1962-), baloncestista español.
Andrés Jiménez, (1986- ), ciclista colombiano.
Andrés Jiménez, (1947- ), músico puertorriqueño.